Percy Jackson hace referencia a varios artículos:

Literatura fantástica
 Percy Jackson, personaje ficticio creado por Rick Riordan.
 Percy Jackson y los dioses del Olimpo, serie de libros de Rick Riordan.

Películas
 Percy Jackson y el ladrón del rayo
 Percy Jackson y el mar de los monstruos

Series de televisión 

 Percy Jackson y los dioses del Olimpo